Radeon RX 500 — это серия видеокарт, производимых компанией AMD. Видеокарты этой серии основаны на четвёртом поколении архитектуры , в котором используются графические процессоры на базе чипов Polaris 20, Polaris 11 и Polaris 12. Таким образом, серия RX 500 использует те же микроархитектуру и набор инструкций, что и её предшественник, при этом увеличивая доступные максимальные тактовые частоты за счёт улучшения техпроцесса.

Модельный ряд 

Видеокарты серии поддерживают стандарты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 HDR. Также поддерживаются и Dual-Link DVI-D и DVI-I с разрешением до 4096×2304, несмотря на отсутствие видеовыхода в референсных видеокартах.

Кроме того, в видеокартах серии RX 500 реализована поддержка технологии FreeSync 2.

 Значения Boost (если имеется) указаны ниже базового значения курсивом.
 Скорость заполнения текстур рассчитывается умножением количества текстурных блоков (англ. Texture Mapping Unit, TMU) на базовую (или Boost) тактовую частоту ядра.
 Скорость заполнения пикселей рассчитывается умножением количества блоков растеризации (англ. Raster Operations Pipeline, ROP) на базовую (или Boost) тактовую частоту ядра.
 Производительность в FLOPS одинарной точности (32 бита) равна произведению количества шейдерных процессоров и двух, умноженному на базовую (или Boost) частоту ядра (FP32 ≈ USPs × 2 × GPU Clock speed).
 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации.

Примечания

Ссылки 
 
 

Видеокарты
Графические процессоры